Oberliga Schleswig-Holstein steht für:
 Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein
 Handball-Oberliga Schleswig-Holstein